Sanches est un patronyme portugais. C'est l'équivalent en portugais du Sánchez espagnol.

 António Nunes Ribeiro Sanches, médecin et érudit portugais.
 Brian Sanches, lanceur de relève droitier.
 Bruno Sanches, acteur français.
 François Sanchez ou Francisco Sanches.
 Renato Sanches (1997-), footballeur
 Stacy Sanches, mannequin, modèle de charme et actrice américaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme portugais